L'alphabet nabatéen est un alphabet consonantique (abjad) utilisé par les Nabatéens à partir du . Des inscriptions ont été retrouvées à Pétra. Cet alphabet dérive de l'alphabet araméen, et est à l'origine de l'alphabet arabe  à partir du .

L'alphabet nabatéen

Notes et références